

Persones 
 Domènec Sert i Badia (Barcelona, 1866 – 1952), empresari i polític català Era fill de l'empresari tèxtil Domènec Sert i Rius.

 Domènec Sert i Rius (Barcelona, 1832 — 1897), fabricant de tapissos i pintor, germà de Josep Sert i Rius i fill d'un teixidor.

 Francesc de Paula Sert i Badia (Barcelona, 1863 – 1919), nomenat comte de Sert el 1904 per Alfons XIII pel seu servei a Espanya.

 Francesc de Sert i Welsch, IV comte de Sert (Barcelona, 1940), aristòcrata i escriptor en llengua castellana.

 Josep Lluís Sert i López (Barcelona, 1902 - 1983), arquitecte i urbanista català 

 Josep Maria Sert i Badia (Barcelona, 1874 – 1945), pintor català

 Josep Sert i Rius (Barcelona, 1840 – 1895), fabricant de tapissos, empresari i polític català, germà de Domènec Sert i Rius.

Topònims 
 Província de Siirt (en kurd, Sêrt), una província de Turquia.
 Siirt (en kurd, Sêrt), capital de la província turca homònima.

 Polígon Residencial i Industrial Comte de Sert, a Castellbisbal